Gastón Sauro est un footballeur argentin né le  à Rosario. Il joue au poste de défenseur central au CA Sarmiento.

Biographie  

Le , Sauro s'engage avec le Crew de Columbus en MLS.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur argentin
Joueur de Boca Juniors
Joueur du FC Bâle
Joueur de Calcio Catane
Joueur du Crew de Columbus
Joueur du Deportivo Toluca
Naissance à Rosario
Naissance en février 1990